Zettelgraben heißen Zuflüsse des Rammelbachs (zur Seetraun) im Gemeindegebiet von Ruhpolding, Landkreis Traunstein, Bayern; flussabwärts:

 Mittlerer Zettelgraben, linker Zufluss von der Simandlmaisalm
 Vorderer Zettelgraben, linker Zufluss bei Seehaus

Siehe auch:
 Zettelbach